Ron Brown (politicus) (1941-1996), Amerikaans minister van Economische Zaken
 Ron Brown (atleet) (1961), Amerikaans atleet en American footballspeler